NGC 4969 est une paire de galaxies lenticulaires relativement éloignée et située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . NGC 4969 a été découverte par l'astronome américain Edward Swift en 1887.

Cette paire est formée de PGC 45425 (NGC 4969 NED01) à l'est et de PGC 3553148 (NGC 4969 NED02) à l'ouest

PGC 45425 
C'est une galaxie elliptique (E). Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de .

PGC 3553148 
C'est une galaxie spirale (Sa). Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 4969 sur le site du professeur C. Seligman
 

4969
Constellation de la Vierge
Galaxie lenticulaire
Objet céleste découvert en 1887
Objet céleste découvert par Edward Swift